Виталий Козловский:
 Козловский, Виталий Витальевич (род. 1985) — украинский эстрадный певец.
 Козловский, Виталий Владимирович (род. 1955) — белорусский учёный-экономист, доктор наук, профессор.